Альберт Бетц (1888—1924) — британський гімнаст, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 1912 року в командній першості.
 Альберт (1885—1968) — німецький фізик; піонер теорії і технології вітрогенераторів.
 Жан Бетц (1927—1991) — канадський викладач, адвокат і суддя.
 Меттью Бетц (1881—1938) — американський кіноактор. В період з 1914 по 1937 рік знявся в 125 фільмах.
 Полін Бетц (1919—2011) — американська тенісистка, володарка п'яти одиночних титулів турнірів Великого шолома.
 Франц Бетц (1835—1900) — німецький оперний співак (бас-баритон).